Reuß zu Schleiz ist der Familienname folgender Personen:
 Emilie Agnes Reuß zu Schleiz (1667–1729), Gräfin von Promnitz auf Sorau und Triebel und Herzogin von Sachsen-Weißenfels-Dahme
 Heinrich LXII. Reuß zu Schleiz (1785–1854), Fürst von Reuß-Schleiz und danach Fürst Reuß jüngerer Linie, siehe Heinrich LXII. (Reuß jüngere Linie)